Superboy (ou Super Boy) peut désigner :
Plusieurs personnages américains de bande dessinée Superboy, publiés par DC comics et faisant partie de l'univers DC :
Superboy, version adolescente de Superman
 Superboy-Prime, version maléfique du précédent
Superboy (Kon-El), clone de Superman

Superboy, série télévisée (1990-1992) adapté de la bande dessinée de DC comics.
Superboy, film d'Andy Warhol sorti en 1966.

Super Boy, revue française de bande dessinée en petit format, publiée par Impéria de 1949 à 1986.
Super Boy, bande dessinée publiée dans la revue ci-dessus à partir de 1958.

Super Boy, un concours national de chant organisé en Chine.